Le mot avelines (sans majuscule) est le pluriel du nom commun aveline, désignant une variété de grosse noisette.
 Musée des Avelines, musée d'art et d'histoire de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), en France.

Patronyme 
 Jean-Baptiste Avelines, 1747-1812, homme politique français, membre de l'Assemblée législative de 1791-1792.

Voir aussi 
 Sart-Dames-Avelines, un village du Brabant wallon, en Belgique.